Santa Susanna, nach der Heiligen Susanna von Rom bezeichnet:

 Santa Susanna (Provinz Barcelona), eine Gemeinde in der Provinz Barcelona, Spanien
 Santa Susanna (Busachi), eine Kirche in Busachi auf Sardinien
 Santa Susanna (Palermo), eine Kirche in Palermo
 Santa Susanna (Rom), eine Kirche in Rom
 Santa Susana, ein Ort und eine Gemeinde (freguesia) in Portugal 
 Santa Susana Mountains, eine Gebirgskette in Südkalifornien in den Counties Los Angeles und Ventura.
 Santa Susana Field Laboratory, ein ehemals sehr bedeutendes Testzentrum für Raketen- und Atomtechnologie der Vereinigten Staaten.